Odezia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Jean Baptiste Boisduval 1840. Odezia ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mätare
Odezia